Tupanciretã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tupanciretã (ort), Rio Grande do Sul, 
 Tupanciretã (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar